Saros 133 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 13 juli 1219 t/m 5 september 2499. Deze serie duurt 1280 jaar en 54 dagen, bevat 72 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 14 t/m 85.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus